Osoby o tym nazwisku:
 Erik Lundquist – szwedzki strzelec, olimpijczyk
 Evert Lundquist – szwedzki piłkarz 
 Jarl Frithiof Lundquist – fiński generał
 Kurt Lundquist – szwedzki lekkoatleta
 Marie Lundquist – szwedzka poetka